Lettre supérieure peut être :
 Exposant, notation typographique supérieure de moindre corps placée à droite d'un autre caractère ;
 Classes préparatoires littéraires.